Appiano Gentile — comuna italiana da província de Como
 Appiano sulla Strada del Vino — comuna italiana da província de Bolzano

Desambiguações de topônimos